Мировая лига 2009 года — 20-й розыгрыш коммерческого турнира мужских национальных волейбольных сборных, проходивший с 12 июня по 26 июля 2009 года с участием команд из 16 стран мира. Финальная часть сыграна в столице Сербии Белграде. Победителем турнира стала сборная Бразилии.

Интерконтинентальный раунд 

Впервые на Мировой лиге была применена «итальянская» система подсчёта очков. За победу со счётом 3:0 или 3:1 команды получали 3 очка, за победу 3:2 — 2 очка, за поражение 2:3 — 1 очко, за поражения 1:3 или 0:3 очки не начислялись.
    
По итогам соревнований в группах в финальный этап вышли: сборная Сербии (принимающая сторона), команды США, Кубы и Бразилии (победители групп), сборные Аргентины (со второго места в группе, где играли сербы) и России (лучшая среди команд, ставших вторыми в квартетах А, C и D).

Группа A

Группа B

Группа С

Группа D

Финальный раунд 
По итогам однокруговых турниров в группах E и F по две команды вышли в полуфинал турнира.

Группа E

Группа F

Плей-офф

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Итоги

Ссылки 
 Официальный сайт

Мировая лига (волейбол)
2009 год в волейболе